Aldo Mantia – pianista, compositore ed insegnante di musica italiano
 Bryan Mantia – batterista statunitense
 Joey Mantia – pattinatore di velocità su ghiaccio statunitense

Pagine correlate
La Mantia